Pallifera pilsbryi är en snäckart som beskrevs av C. D. Miles och Mead 1960. Pallifera pilsbryi ingår i släktet Pallifera och familjen Philomycidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
pilsbryi